Duchesne bezeichnet
 eine Stadt in Utah, siehe Duchesne (Utah)
 ein County in Utah, siehe Duchesne County

Duchesne ist der Familienname folgender Personen:
 André Duchesne (1584–1640), französischer Historiker und Geograph
 Antoine Duchesne (* 1991), kanadischer Radrennfahrer
 Antoine Nicolas Duchesne (1747–1827), französischer Botaniker
 Ernest Duchesne (1874–1912), französischer Mediziner
 François Duchesne (1616–1693), französischer Historiograf
 Gaétan Duchesne (1962–2007), kanadischer Eishockeyspieler
 Henri Duchêne (auch: Duchêsne; 1841–1902), französischer Gartendesigner
 Jacques Charles René Duchesne (1837–1918), französischer General
 Jeremy Duchesne (* 1986), kanadischer Eishockeytorwart
 Joseph Duchesne (um 1544–1609), französischer Arzt und Alchemist
 Louis Duchesne (1843–1922), französischer Priester, Philologe und Historiker
 Manuel Duchesne (1932–2005), kubanischer Dirigent
 Philippine Rose Duchesne (1769–1852), französische Missionarin, Heilige der römisch-katholischen Kirche
 Pierre Duchesne (* 1940), kanadischer Politiker
 Ricardo Duchesne, kanadischer Geschichtssoziologe
 Steve Duchesne (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Tommy Duchesne (1909–1986), kanadischer Akkordeonist

Siehe auch:
 Duchesne-Guillemin
 Duchesne-Paragraf: Versuch der Beteiligung
 Duchêne